Table des caractères Unicode U+11080 à U+110CF.

Kaïthî (ou kayathi) (Unicode 5.2 à 14.0) 
Caractères utilisés pour l’écriture avec l’alphasyllabaire (ou abugida) kaïthî (ou kayathi), dérivé du brahmi.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 5.2

Compléments Unicode 11.0

Compléments Unicode 14.0

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (11000-11FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
   Kaiti, table sur le site Unicode.

01108